Station Suita (JR), treinstation in Japan van de West Japan Railway Company.
 Station Suita (Hankyu), treinstation in Japan van Hankyu.